Rissoina basilirata är en snäckart som beskrevs av Baker, Hanna och Strong 1930. Rissoina basilirata ingår i släktet Rissoina och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
basilirata